Филенко — фамилия:

Известные носители:
 Филенко, Анастасия Сергеевна (род. 1990) — украинская футболистка.
 Филенко, Владимир Филиппович (род. 1955) — народный депутат Украины.
 Филенко, Леонид Иванович (1941—2003) — советский архитектор, лауреат Шевченковской премии.
 Филенко, Евгений Иванович (род. 1954) — писатель-фантаст.

См. также 
 Филенка
 Филенки